Koroljov, ukrán eredetű keleti szláv családnév, a korol (király) szóból. Idegen nyelvekben előforduló átírásai Korolev, Korolov, Korolyov, Korolew, Koroljoff.

Földrajz
 Koroljov, orosz város, a Moszkvai területen, 1938–1996 között Kalinyingrádnak hívták
Csillagászat
 1855 Korolev: 1969-ben felfedezett aszteroida, Szergej Koroljov rakétamérnök nevét viseli
 Koroljov holdkráter, Szergej Koroljov rakétamérnök nevét viseli
egyéb
 Koroljov, 775-ös tervszámó deszanthajó az orosz Balti Flotta állományában